

Astronomia 
 25089 Sanabria-Rivera – asteroide della fascia principale
 Cratere Rivera – cratere sulla superficie di Mercurio

Aziende 
 Hijos de Rivera – azienda spagnola produttrice di birra

Geografia

Argentina 
 Rivera – città nella provincia di Buenos Aires

Bolivia 
 La Rivera – comune nella provincia di Puerto de Mejillones (Oruro)

Colombia 
 Rivera – comune (Huila)

Costa Rica 
 Rivera – distretto nel cantone di Belén (Heredia)

Italia 
 Rivera – ex comune ora frazione di Almese, comune nella provincia di Torino (Piemonte)

Messico 
 Rivera El Viejo Carmen – frazione di Francisco León, comune nella regione Mezcalapa (Chiapas)

Stati Uniti d'America 
 Pico Rivera – città nella contea di Los Angeles (California)

Svizzera 
 Rivera – ex comune ora frazione di Monteceneri, comune nel distretto di Lugano (Cantone Ticino)

Uruguay 
 Rivera – città (Rivera)

Geologia 
 Faglia di Rivera o zona di frattura di Rivera – faglia trasforme situata sul fondale dell'Oceano Pacifico
 Placca Rivera o placca di Rivera – microplacca tettonica della litosfera terrestre
 Tripla giunzione di Rivera – tripla giunzione situata sul fondale dell'Oceano Pacifico

Persone

Artisti 
 Diego Rivera (1886-1957) – pittore e muralista messicano
 Chita Rivera (1933) – attrice, ballerina e cantante statunitense
 Paquito D'Rivera (1948) – sassofonista, clarinettista e bandleader cubano
 Scarlet Rivera (1950) – violinista e compositrice statunitense
 Daniel Rivera (1952) – pianista argentino naturalizzato italiano
 James Rivera (1960) – cantante statunitense
 Mario Rivera (1963) – bassista, chitarrista, attore, produttore e compositore italiano
 Manuel Rivera-Ortiz (1968) – fotografo statunitense
 Angélica Rivera (1969) – attrice e cantante messicana
 Jenni Rivera (1969-2012) – cantante messicana naturalizzata statunitense
 Andrea Rivera (1971) – attore e cantautore italiano
 Robbie Rivera (1973) – disc jockey, producer e remixer statunitense
 Malaya Rivera Drew (1978) – attrice statunitense
 Nick Rivera Caminero detto Nicky Jam (1981) – cantante portoricano
 Naya Rivera (1987-2020) – attrice e cantante statunitense

Letterati 
 Luis Muñoz Rivera (1859-1916) – poeta, giornalista e politico portoricano
 Eliso Rivera (1865-1936) – giornalista italiano
 José Eustasio Rivera (1888-1928) – scrittore colombiano
 Geraldo Rivera (1943) – avvocato, giornalista e conduttore televisivo statunitense
 Annamaria Rivera (1945) – antropologa, saggista, scrittrice e attivista italiana
 Hernán Rivera Letelier (1950) – scrittore cileno

Militari e politici 
 Fernando Rivera y Moncada (1725 circa-1781) – militare spagnolo
 Carlo Afan de Rivera (1779-1852) – militare e ingegnere italiano
 Fructuoso Rivera (1784-1854) – politico uruguaiano
 Gaetano Afan de Rivera (1816-1870) – militare italiano
 Achille Afan de Rivera (1842-1904) – militare e politico italiano
 Elpidio Quirino y Rivera (1890-1956) – politico filippino
 Julio Adalberto Rivera (1921-1973) – militare e politico salvadoregno
 Albert Rivera (1979) – avvocato e politico spagnolo

Religiosi 
 Domenico Rivera (1671-1752) – cardinale e letterato italiano
 Payo Enríquez de Rivera (1622-1684) – arcivescovo spagnolo
 Francesco Rivera (1697-1777) – arcivescovo italiano
 José Garibi y Rivera (1889-1972) – cardinale e arcivescovo messicano
 Adolfo Antonio Suárez Rivera (1927-2008) – cardinale e arcivescovo messicano
 Norberto Rivera Carrera (1942) – cardinale e arcivescovo messicano

Sportivi

Baseball 
 Mariano Rivera (1969) – giocatore di baseball panamense
 René Rivera (1983) – giocatore di baseball portoricano
 T.J. Rivera (1988) – giocatore di baseball statunitense

Calcio 
 Bernabé Rivera (1900 circa-...) – calciatore paraguaiano
 Urbano Rivera (1926) – calciatore uruguaiano
 Gianni Rivera (1943) – calciatore e politico italiano
 Francisco Rivera Miltos (1952) – calciatore paraguaiano
 Carlos Ramos Rivera (1958) – calciatore cileno
 José Higinio Rivera (1963) – calciatore ecuadoriano
 Víctor Rivera (1967) – arbitro di calcio peruviano
 Julio César Rivera (1968) – calciatore peruviano
 Alberto Rivera Pizarro (1978) – calciatore spagnolo
 Manuel Rivera (1978) – calciatore peruviano naturalizzato svizzero
 Carlos Rubén Rivera (1979) – calciatore panamense
 Édson Rivera (1991) – calciatore messicano
 Christian Rivera (1997) – calciatore spagnolo

Calcio a 5 
Sito Rivera (1956) – allenatore di calcio a 5 spagnolo

Pallacanestro 
 Neftalí Rivera (1948) – cestista portoricano
 Félix Rivera (1961-2021) – cestista portoricano
 Eddie Rivera Santiago (1970) – cestista portoricano
 Erick Rivera (1973) – cestista portoricano
 Jorge Rivera (1973) – cestista portoricano
 Filiberto Rivera (1982) – cestista portoricano
 Carlos Rivera (1983) – cestista portoricano
 D'Vauntes Smith-Rivera (1992) – cestista statunitense

Pallavolo 
 Víctor Rivera (1976) – pallavolista e allenatore di pallavolo portoricano
 José Rivera (1977) – pallavolista portoricano
 Prisilla Rivera (1984) – pallavolista dominicana
 Bianca Rivera (1987) – pallavolista portoricana
 Jackson Rivera (1987) – pallavolista portoricano
 Hecters Rivera (1991) – pallavolista portoricana
 Eddie Rivera (1992) – pallavolista portoricano
 Josué Rivera (1992) – pallavolista portoricano
 Jonathan Rivera (1993) – pallavolista portoricano

Altri sport 
 Ron Rivera (1962) – giocatore e allenatore di football americano statunitense
 Cosme Rivera (1976) – pugile messicano
 Mychal Rivera (1990) – giocatore di football americano statunitense
 Coryn Rivera (1992) – ciclista statunitense

Wrestler 
 Victor Rivera (1944) – wrestler portoricano
 Juan Rivera detto Savio Vega (1964) – wrestler portoricano
 John Rivera detto Rocky Romero (1982) – wrestler cubano

Altre attività 
 Vincenzo Rivera (1890-1967) – naturalista, botanico, politico e accademico italiano
 Giuliana Rivera (1928) – attrice e doppiatrice italiana
 Francisco Rivera (1948-1984) – torero spagnolo
 Jorge Rivera (1950 circa) – montatore messicano
 Sylvia Rivera (1951-2002) – attivista statunitense
 Francisco Daniel Rivera Sánchez (1955-2021) – vescovo cattolico messicano
 Ingrid Marie Rivera (1983) – modella portoricana
 Layla Rivera (1983) – attrice pornografica statunitense
 Zuleyka Rivera (1987) – modella portoricana

Storia 
 Rivera – famiglia nobiliare italiana

Pagine correlate 
 Eddie Rivera – pagina di disambiguazione
 José Rivera – pagina di disambiguazione
 Julio Rivera – pagina di disambiguazione
 Primo de Rivera – pagina di disambiguazione
 Ribera (disambigua) – pagina di disambiguazione